W Rumunii
 Drăgești – gmina w okręgu Bihor
 Drăgești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Dămienești
 Drăgești – wieś w okręgu Bihor, w gminie Drăgești